Baunehøj steht für folgende Großsteingräber:

 Baunehøj (Ballerup Kommune)
 Baunehøj (Egedal Kommune)

siehe auch:
 Bavnehøj